Q.E.D. — аббревиатура от  — «что и требовалось доказать», «»; латинское выражение, обозначающее завершение доказательства теоремы.

Этимология 
Выражение quod erat demonstrandum является переводом на латинский с греческого  (аббревиатура: ΟΕΔ). При этом греческая фраза имеет значение «что требовалось доказывать», а латинская — «что нужно было показать». Это выражение использовалось многими древнегреческими математиками, включая Евклида, Архимеда и Аристотеля.

Современная философия 

В эпоху Возрождения учёные пользовались латынью, и выражение Q.E.D. часто использовалось в завершении доказательства. Возможно наиболее знаменитое использование Q.E.D. в философии — в основном произведении Бенедикта Спинозы «Этика». Он строил свою метафизику по аналогии с логикой, что предполагало задание алфавита (определение терминов), формулировку логических законов (аксиом), вывод всех остальных положений (теорем) путём логических следствий.

Формы записи 
В систему компьютерной вёрстки  под командой \qedsymbol или \qed включён символ конца доказательства ■ (заполненный квадрат, так называемый «символ Халмоша»). В Юникоде этот символ называется  (U+220E, ∎). В качестве альтернативы используют □ (пустой квадрат), ‣ (правый треугольник), // (две косые черты), а также русскую аббревиатуру «».

Примечания 

Математические обозначения
Латинские фразы и выражения